Telecable puede referirse a:

 Telecable, operadora de cable con sede en el parque tecnológico de Gijón, Principado de Asturias (España); 
 Canal Telecable, canal de televisión promocional español, que emite en Telecable; 
 Altice, compañía proveedora de servicios televisivos por cable más grande en República Dominicana y una de las mayores proveedoras de servicio de Internet banda ancha; 
 Telecable (Perú), fue un operador de televisión por cable peruano de pago; 
 Telecable (México), operador de telefonía, televisión e internet de México; 
 Telecable (Costa Rica), operador de telefonía, televisión e internet de Costa Rica; o
 Telecable Internacional, operador de televisión por aire de Cuba.